Маунд Сити има више значења:
 Маунд Сити (Илиноис)
 Маунд Сити (Јужна Дакота)
 Маунд Сити (Канзас)
 Маунд Сити (Мисури)